Крета — село в Болгарии:
 Крета (Врачанская область)
 Крета (Плевенская область)